Змагання з марафонського бігу серед жінок на Чемпіонаті світу з легкої атлетики 2022 в Юджині відбулись 18 липня на шосейній кільцевій трасі (довжина кола — 10 км), прокладеній вулицями міста.

Напередодні старту 

Основні рекордні результати для марафонських забігів за участі суто жінок () на початок змагань:

Результати

Відео

Джерела 

 Сторінка дисципліни змагань на вебсайті Світової легкої атлетики 
 
 Протокол змагань 

Ж
Ж